Kade steht für:

Orte:
 Kade (Jerichow), Ortsteil der Stadt Jerichow in Sachsen-Anhalt
 Kade (Ghana), Stadt in Ghana

Personen:
 Anton Kade (* 2004), deutscher Fußballspieler
 Claudia Kade (* 1972), deutsche Journalistin
 Franz Kade (1893–1987), deutscher Pädagoge
 Gerda van der Kade-Koudijs (1923–2015), niederländische Leichtathletin
 Gerhard Kade (1931–1995), deutscher Wirtschaftswissenschaftler und Agent
 Julius Kade (* 1999), deutscher Fußballspieler
 Magdalena Kade (1835–1905), böhmische Anlassgeberin für einen Wallfahrtsort
 Max Kade (1882–1967), deutsch-amerikanischer Unternehmer und Mäzen

 Thomas Kade (* 1955), deutscher Schriftsteller

Sonstiges:
 Kade Point, Landspitze Südgeorgiens im Südatlantik
 Kade (Deich), eine Konstruktion mit der ein Deich vorübergehend erhöht wird

Siehe auch:
 Kaden (Begriffsklärung)
 Cade (Begriffsklärung)